Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Beringin (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Beringin (Air Nipis), een plaats in het regentschap Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Beringin (Maje), een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Beringin (Tabir Barat), een plaats in het regentschap Merangin in de provincie Jambi
 Tanjung Beringin (Munte), een plaats in het regentschap Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Beringin (Sibolangit), een plaats in het regentschap Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Beringin (Sumbul), een plaats in het regentschap Dairi in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Beringin (Kampar Kiri Hulu), een plaats in het regentschap Kampar in de provincie Riau
 Tanjung Beringin (Pangkalan Kuras), een plaats in het regentschap Pelalawan in de provincie Riau
 Tanjung Beringin (Buana Pemaca), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Beringin (Gumay Talang), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Beringin (Kikim Selatan), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Beringin (Kota Agung), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Beringin (Merapi Selatan), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Beringin (Muaradua Kisam), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Beringin (Pasma Air Keruh), een plaats in het regentschap Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Beringin (Tanjung Lubuk), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Beringin I, een plaats in het regentschap Dairi in de provincie Noord-Sumatra